Howard the Duck (Marvel), een personage van Marvel Comics
Howard the Duck (film), een film gebaseerd op dit personage
Howard the Duck (computerspel), een computerspel van het genre actiespel